August Bohny (1919-2016), enseignant et orthophoniste suisse, Juste parmi les nations ;
 Friedel Bohny-Reiter (1912-2001), infirmière suisse d'origine autrichienne, Juste parmi les nations ;
  (1856-1928), médecin militaire suisse.